Die Upper Austria Ladies Linz 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 9. bis 15. Oktober 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Dominika Cibulková im Einzel und die Paarung Kiki Bertens / Johanna Larsson im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Upper Austria Ladies Linz 2017 fand vom 7. bis 9. Oktober 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
2017